José Luis Álvarez puede referirse a:

 José Luis Álvarez Álvarez (1930), político español, alcalde de Madrid entre 1978 y 1979;
 José Luis Álvarez Enparantza "Txillardegi" (1929-2012), político español, cofundador de la banda terrorista ETA;
 José Luis Álvarez Santacristina "Txelis" (1954 -), exmilitante de ETA;
 José Luis Álvarez Núñez (1960-), exfutbolista chileno;
 José Luis Álvarez Calvo (1968-), practicante de taekwondo español y medallista olímpico;
 José Luis Álvarez Ustarroz (1987-), político español, alcalde de Majadahonda desde 2019.